Jakob Lange (ur. 5 sierpnia 1995 w Flintsbach am Inn) – niemiecki dwuboista klasyczny, pięciokrotny medalista mistrzostw świata juniorów, dwukrotny zwycięzca Pucharu Kontynentalnego.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 6 marca 2010 w Eisenerz, gdzie w zawodach juniorskich zajął drugie miejsce w zawodach metodą Gundersena. W 2011 roku wystartował na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Libercu, zdobywając srebrny medal w sprincie drużynowym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata juniorów w Libercu wraz z kolegami wywalczył złoto w sztafecie. Jeszcze dwukrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepsze wyniki osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty w 2015 roku, gdzie zdobył srebrne medale w sztafecie i sprincie, a w Gundersenie był trzeci. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 9 lutego 2013 roku w Ałmaty, gdzie zajął 33. miejsce w Gundersenie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 30 listopada 2013 roku w Ruce, zajmując 27. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: niesklasyfikowany
 sezon 2013/2014: 39.
 sezon 2014/2015: 30.
 sezon 2015/2016: 35.
 sezon 2016/2017: 31.
 sezon 2017/2018: nie brał udziału
 sezon 2018/2019: 58.
 sezon 2019/2020: 47.
 sezon 2020/2021: 48.
 sezon 2021/2022: niesklasyfikowany
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium 
Lange nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2012/2013: 7.
 sezon 2013/2014: 43.
 sezon 2018/2019: 5.
 sezon 2019/2020: 1.
 sezon 2020/2021: 6.
 sezon 2021/2022: 1.
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2013: niesklasyfikowany
 2014: 12.
 2015: 20.
 2016: 22.
 2017: (36.)
 2018: nie brał udziału
 2019: (41.)
 2021: (31.)
 2022: (37.)

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Lange nie stał na podium indywidualnych zawodów LGP.

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1995